Cedar County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Cedar County Courthouse (Iowa)
 Cedar County Courthouse (Missouri)
 Cedar County Courthouse (Nebraska), NRHP-Nr. 89002214